CAPSO est un sigle, pouvant désigner : 
 La Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer, située dans le  Pas-de-Calais en France, 
 Le CAPSO, un acide sulfonique employé comme tampon pour des pH autour de 9,6.